F110 ou F-110 peut faire référence à :
 Classe F-110, une classe de frégate lance-missiles de l'armada espagnole ;
 General Electric F110, un turboréacteur américain ;
 Hispania F110, une formule 1 de l’écurie Hispania Racing F1 Team.